Windelen ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Windelen (1921–2015), deutscher Politiker (CDU)
 Magdalena Windelen (1900–1991), deutsche Politikerin (CDU)
 Susanne Windelen (* 1959), deutsche Bildhauerin
 Windelen (Adelsgeschlecht), westfälisches Adelsgeschlecht